Соревнования по шорт-треку на I зимних юношеских Олимпийских играх проходили с 18 по 21 января 2012 года. Было разыграно пять комплектов медалей.

Медали

Общий зачет

Медалисты 

Соревнования на зимних юношеских Олимпийских играх 2012
Юношеские Олимпийские игры